NWA kan henvise til flere artikler:

 National Wrestling Alliance – En sammenslutning af amerikanske wrestlingorganisationer
 N.W.A - ("Niggaz Wit Attitudes"), en amerikansk rapgruppe fra Compton, Californien